Boryszew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna
 Boryszew – osiedle w Sochaczewie
 Grupa Kapitałowa Boryszew – grupa kapitałowa działająca w branży chemicznej i motoryzacyjnej
 Boryszew – przedsiębiorstwo w Sochaczewie, oddział Grupy Kapitałowej Boryszew

Zobacz też 
 Boryszew Pierwszy